

Wydarzenia 

 Ateny wysłały Miltiadesa z niewielkim, świetnie uzbrojonym oddziałem do Chersonezu (data sporna lub przybliżona)